Піскарка (Callionymus) — дрібно-розмірні морські риби родини Піскаркових (Callionymidae), ряду Окунеподібних.

Види 
 Callionymus aagilis Fricke, 1999
 Callionymus acutirostris Fricke, 1981
 Callionymus afilum Fricke, 2000
 Callionymus africanus (Kotthaus, 1977)
 Callionymus altipinnis Fricke, 1981
 Callionymus amboina Suwardji, 1965
 Callionymus annulatus Weber, 1913
 Callionymus australis Fricke, 1983
 Callionymus bairdi Jordan, 1888
 Callionymus belcheri Richardson, 1844
 Callionymus beniteguri Jordan & Snyder, 1900
 Callionymus bentuviai Fricke, 1981
 Callionymus bifilum Fricke, 2000
 Callionymus bleekeri Fricke, 1983
 Callionymus caeruleonotatus Gilbert, 1905
 Callionymus carebares Alcock, 1890
 Callionymus colini Fricke, 1993
 Callionymus comptus Randall, 1999
 Callionymus cooperi Regan, 1908
 Callionymus csiro Fricke, 1983
 Callionymus curvicornis Valenciennes, 1837
 Callionymus decoratus (Gilbert, 1905)
 Callionymus delicatulus Smith, 1963
 Callionymus doryssus (Jordan & Fowler, 1903)
 Callionymus draconis Nakabo, 1977
 Callionymus enneactis Bleeker, 1879
 Callionymus erythraeus Ninni, 1934
 Callionymus fasciatus Valenciennes, 1837
 Callionymus filamentosus Valenciennes, 1837
 Callionymus flavus Fricke, 1983
 Callionymus fluviatilis Day, 1876
 Callionymus formosanus Fricke, 1981
 Callionymus futuna Fricke, 1998
 Callionymus gardineri Regan, 1908
 Callionymus goodladi (Whitley, 1944)
 Callionymus grossi Ogilby, 1910
 Callionymus guentheri Fricke, 1981
 Callionymus hainanensis Li, 1966
 Callionymus hildae Fricke, 1981
 Callionymus hindsii Richardson, 1844
 Callionymus io Fricke, 1983
 Callionymus japonicus Houttuyn, 1782
 Callionymus kailolae Fricke, 2000
 Callionymus kanakorum Fricke, 2006
 Callionymus keeleyi Fowler, 1941
 Callionymus kotthausi Fricke, 1981
 Callionymus leucobranchialis Fowler, 1941
 Callionymus leucopoecilus Fricke & Lee, 1993
 Callionymus limiceps Ogilby, 1908
 Callionymus luridus Fricke, 1981
 Callionymus lyra Linnaeus, 1758
 Callionymus macclesfieldensis Fricke, 1983
 Callionymus maculatus Rafinesque, 1810
 Callionymus margaretae Regan, 1905
 Callionymus marleyi Regan, 1919
 Callionymus marquesensis Fricke, 1989
 Callionymus martinae Fricke, 1981
 Callionymus mascarenus Fricke, 1983
 Callionymus megastomus Fricke, 1982
 Callionymus melanotopterus Bleeker, 1851
 Callionymus meridionalis Suwardji, 1965
 Callionymus moretonensis Johnson, 1971
 Callionymus mortenseni Suwardji, 1965
 Callionymus muscatensis Regan, 1905
 Callionymus neptunius (Seale, 1910)
 Callionymus obscurus Fricke, 1989
 Callionymus ochiaii Fricke, 1981
 Callionymus octostigmatus Fricke, 1981
 Callionymus ogilbyi Fricke, 2002
 Callionymus oxycephalus Fricke, 1980
 Callionymus persicus Regan, 1905
 Callionymus planus Ochiai, 1955
 Callionymus platycephalus Fricke, 1983
 Callionymus pleurostictus Fricke, 1982
 Callionymus pusillus Delaroche, 1809
 Callionymus regani Nakabo, 1979
 Callionymus reticulatus Valenciennes, 1837
 Callionymus risso Lesueur, 1814
 Callionymus rivatoni Fricke, 1993
 Callionymus russelli Johnson, 1976	
 Callionymus sagitta Pallas, 1770
 Callionymus sanctaehelenae Fricke, 1983
 Callionymus scabriceps Fowler, 1941
 Callionymus schaapii Bleeker, 1852
 Callionymus semeiophor Fricke, 1983
 Callionymus sereti Fricke, 1998
 Callionymus simplicicornis Valenciennes, 1837
 Callionymus sphinx Fricke & Heckele, 1984
 Callionymus spiniceps Regan, 1908
 Callionymus stigmatopareius Fricke, 1981
 Callionymus sublaevis McCulloch, 1926
 Callionymus superbus Fricke, 1983
 Callionymus tenuis Fricke, 1981
 Callionymus tethys Fricke, 1993
 Callionymus umbrithorax Fowler, 1941
 Callionymus valenciennei Temminck & Schlegel, 1845
 Callionymus variegatus Temminck & Schlegel, 1845
 Callionymus whiteheadi Fricke, 1981
 Callionymus zythros Fricke, 2000

Посилання
 Піскарка на FishBase

Піскаркові
Роди риб